Tyrannosaurus rex est un dinosaure théropode, l'un des plus grands prédateurs du Crétacé.
 Tyrannosaurus Rex est le nom original d'un groupe de rock qui s'est par la suite fait appeler T. Rex.
 Tyrannosaurus rex est un jeu de société édité par Megableu.